Денис Спирин: Спирин, Денис Вадимович (род. 1981) — российский политик, глава администрации Чебоксар.
 Спирин, Денис Сергеевич (род. 1980) — российский футболист.